Sapone steht für:
 Natale Sapone (1920–2002), italienisch-schweizerischer Künstler

Siehe auch:
 Saponé, Gemeinde und Departement in Burkina Faso